Kraftwerk Mellach steht für folgende Kraftwerke in Fernitz-Mellach, Steiermark:

 Fernheizkraftwerk Mellach 
 Gas- und Dampfkraftwerk Mellach
 Laufkraftwerk Mellach in der Ortschaft Dillach